Gaby Blaaser (1986), een Nederlands actrice, model en presentatrice
 Jan Blaaser (1922-1988), een Nederlands cabaretier, acteur en liedjesschrijver
 Riny Blaaser (1920-2009), een Nederlands actrice

en ook:
 Clara Vischer-Blaaser (1894-1972), een Nederlands actrice (zus van Beppie Nooij)

Zie ook 
Blazer (doorverwijspagina)